Gornik je lahko:

 gornik ali planinec, oseba, ki hodi v gore
 Gornik (veter) - tip vetra

Priimek 

 Ivan Gornik (1845–1889), slovenski kritik
 Magdalena Gornik (1835–1896), slovenska mistikinja in stigmatikinja
 Tomaž Gornik, poslovnež

Psevdonim 

 Ivan Gornik - literarni psevdonim pesnika in pisatelja Frana Gestrina
 Gornik - partizansko ime Staneta Žagarja

Glej tudi 

 priimek Gorjak
 priimek Goršič
 priimek Gorjanc